gr. Atlantìs nēsos – Atlantyda
 Atlantis – wahadłowiec kosmiczny NASA
 Atlantis – miasto w Południowej Afryce
 Atlantis – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Palm Beach

Kultura

Muzyka 
 Atlantis – polski zespół muzyczny muzyki disco-polo
 Atlantis – album Wayne’a Shortera

Film 
 Atlantis – film duński z 1913 roku
 Atlantis – film dokumentalny Luca Bessona
 Stargate: Atlantis (Gwiezdne wrota: Atlantyda) – serial telewizyjny science fiction
 Atlantyda – Zaginiony ląd – film animowany z 2001 roku
 Atlantyda: Powrót Milo – film animowany z 2003 roku

Inne 
 Atlantis – gra komputerowa
 Lego Atlantis – seria klocków Lego oraz filmik na podstawie zestawów z tej serii dodany do czasopisma Ben 10

Technika 
 HSK Atlantis – niemiecki rajder z okresu II wojny światowej
 USS „Atlantis” – nazwa dwóch okrętów amerykańskich.
 Atlantis – przeglądarka internetowa korzystająca z silnika WebKit

Przedsiębiorstwa 
 Atlantis – przedsiębiorstwo notowane na GPW
 Atlantis – polskie wydawnictwo książkowe
 Atlantis – producent mieszanek i dodatków funkcjonalnych dla piekarni i cukierni